Канби има више значења:
 Канби (Калифорнија)
 Канби (Минесота)
 Канби (Орегон)